Канзано может означать:

 Канзано, Анна  (род. 1976) — американская журналистка и телеведущая.
 Канзано, Джон
 Канзано, Тони

См. также 
 Канцано